Ismene is een Griekse voornaam, afkomstig uit de Griekse mythologie, alwaar Ismene de dochter van Oedipus is.

Ismene kan ook verwijzen naar:
 Ismene Krishnadath, Surinaams schrijver
 Ismene (plantengeslacht), een plantengeslacht, met onderliggende soorten:
Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb.
Ismene deflexa Herb.
Ismene festalis
Ismene hawkesii (Vargas) Gereau & Meerow
Ismene longipetala (Lindl.) Meerow
Ismene morrisonii (Vargas) Gereau & Meerow
Ismene narcissiflora (Jacq.) M.Roem.
Ismene nutans (Ker Gawl.) Herb.
Ismene pedunculata Herb.
Ismene ringens (Ruiz & Pav.) Gereau & Meerow
Ismene sublimis (Herb.) Gereau & Meerow
Ismene vargasii (Velarde) Gereau & Meerow
 Ismene (vlindergeslacht), een vlindergeslacht uit de familie van Grasmotten, met onderliggende soort:
Ismene pelusia Savigny, 1816